Kartlos (Georgisch: , ) was de legendarische stichter en naamgever van Georgië en de mythische aartsvader van de Georgiërs. Volgens de Georgische legende was hij een zoon van Togarma (ook wel Targamos, de kleinzoon van Jafet) en broer van Haos (Hayk, de mythologische aartsvader van de Armeniërs), Movakos, Lekos, Heros, Kavkasos, Egros, Bardos en andere mythologische voorouders van de Kaukasische volkeren. Kartlos verenigde het volk, werd opperhoofd en stichtte de stad Kartli. En daarmee het koninkrijk Kartli (Iberië).

Zijn zonen waren Mtschetos, Gardabos, Kachos, Koechos en Gatsjios en worden grondleggers geacht van verschillende Georgische steden en feodale vorstendommen van het koninkrijk, alsmede zijn kleinzonen van zijn zoon Mtschetos, namelijk Odzrcho, Dzjavachos en Oeplos. Dit betrof op volgorde de steden en gebieden Gardabani, Ertso-Tianeti / Kacheti, Koecheti, Gatsjiani, Odzrche (Tao-Klardzjeti), Dzjavacheti en Oeplistsiche.

Stamboom 

De stamboom is gebaseerd op de lezing van Leonti Mroveli, de 11e eeuwse Georgische historicus en auteur van de 'Georgische Kronieken' (Georgisch: , , Het leven van Kartlië), dat beschouwd wordt als het meest coherente historische werk over de vroege Georgische geschiedenis. Academische studies hebben waarschijnlijk gemaakt dat Mroveli is afgeweken van de Bijbelse en Byzantijnse afstammingsschema's, met name ten aanzien van de afstamming van Kartlos en de stamboomrelatie tussen Kartlos en Hayk. Naar de Armeense en Byzantijnse lezing is Togarma de zoon van Gomer en de vader van Hayk, terwijl Tarsis de vader van Kartlos is.

Geschiedenis van Georgië